Мастерс 1977 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1977 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 7 по 11 февраля 1977 года в New London Theatre, Лондон. Победителем турнира стал Дуг Маунтджой, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 7:6. Судьба финального матча решалась на розовом шаре.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 5 200
 Победитель: £ 2 000

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 7 фреймов

 Дуг Маунтджой 4:2 Джон Палмен  
 Джон Спенсер 4:2 Деннис Тейлор

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1977 год в снукере